Newcastle Airport kan syfta på följande:

 Newcastle International Airport, flygplats i Newcastle, England, Storbritannien
 Newcastle Airport (flygplats i Australien), flygplats i New South Wales, Australien
 Vance W. Amory International Airport, flygplats i Saint Kitts och Nevis